Frahm är ett efternamn som burits av flera kända personer:
 Herbert Ernst Karl Frahm, tysk politiker bättre känd som Willy Brandt
 Nils Frahm (född 1982), tysk musiker, kompositör och skivproducent
 Sheila Frahm (född 1945), amerikansk politiker, republikan, senator för Kansas

Se även 
 Fram
 From, efternamn som även stavas Frohm, Fromm och Froom

Lågtyska efternamn
Danska efternamn